Штер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штер, Андрей Петрович (1878—1907) — русский морской офицер, лейтенант.
 Штер, Георгий Карлович (1857—1898) — российский статистик, профессор политической экономии и статистики Казанского университета.
 Штер, Хайнц (род. 1946) — немецкий политик и общественный деятель.

См. также 
 Штер — дворянский род.
 Штёр (фамилия)